Йонас Кубілюс (лат. Jonas Kubilius; нар. 27 липня 1921, с. Фермос, Юрбаркський район, Литва — пом. 31 жовтня 2011) — литовський математик. 
 Андрюс Кубілюс (лит. Andrius Kubilius, * 8 грудня 1956(19561208), Вільнюс) — литовський політик, член Сейму Литовської Республіки, прем'єр-міністр 1999—2000 рр.